Handschrift (document) of manuscript, een document van voor de uitvinding van de boekdrukkunst.
 Handschrift of Manuscript (modern), tekst die aan een uitgeverij wordt aangeboden.
 Handschrift (persoon), iemands manier van schrijven.
 Manueel schrijven, de techniek van het schrijven met de hand.